Муцк () — словенская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1955) — словенская детская писательница, драматург, сценаристка, актриса и телеведущая, лауреат премий Левстика (2005) и Йежека (2016), племянница Кристияна Муцка и Марленки Ступицы.
  (род. 1941) — югославский и словенский театральный режиссёр, актёр, педагог, писатель и художник; профессор Академии театра, радио, кино и телевидения в Любляне (с 1995), лауреат премий Борштника (1974) и Словенской ассоциации театральных актёров (1979) за актёрскую игру, брат Марленки Ступицы, дядя Десы Муцк.
  (ур. Муцк; р. 1927) — югославский и словенский иллюстратор, лауреат Премии Левстика (1950, 1952, 1954, 1959, 1960, 1970, 1999) и Премии Франце Прешерна (2013), сестра Кристияна Муцка, тётка Десы Муцк.

См. также